La frase La Marina puede referirse a:

 Las comarcas alicantinas de la Marina Alta o la Marina Baja (España).
 La Marina, partida rural ilicitana situada en la comarca del Bajo Vinalopó de la provincia de Alicante (España).
 La Marina, división cultural y geográfica de Cantabria (España).
 La Marina, revista decimonónica genérica escrita en español.